Сад священника в Нюэнене, весна (, , или Весенний сад () — ранняя картина маслом голландского художника-постимпрессиониста XIX века Винсента ван Гога, написанная в 1884 году, когда он жил со своими родителями в Нюнене. Ван Гог сделал несколько рисунков и масляных картин окружающих садов и садового фасада пасторского дома.

Картина была украдена 30 марта 2020 года из  в Ларене, Северная Голландия, Нидерланды.

История 
Прожив несколько месяцев в одиночестве в Дренте на севере Нидерландов, Ван Гог переехал в декабре 1883 года к своим родителями в приют Голландской реформистской церкви в Нюнене, недалеко от Эйндховена, где его отец был пастором. Прачечная в задней части дома была превращена для него в студию. Отец Ван Гога написал его брату Тео: «Мы не думаем, что это действительно подходит, но у нас установлена надлежащая печь. Ещё я хотел поставить большое окно, но он предпочитает не иметь его». Он оставался с родителями в Нейнене до ноября 1885 года, после написания своей первой крупной работы «Едоки картофеля», когда он переехал в Антверпен а затем в 1886 году в Париж.

Описание 

В Нейнене Ван Гог задокументировал смену времён года в своих картинах сада, который был обнесён высокой каменной стеной и включал в себя утиный пруд с причалом для лодок, дорожки и живые изгороди, участки для цветов и огородов и фруктовый сад.

Картине предшествовала серия зимних рисунков; эта картина, вероятно, была сделана в мае 1884 года. На ней изображён вид на сад с тёмной фигурой на переднем плане, а вдалеке видны руины старой церкви, также изображённые в таких работах, как Старая Церковная Башня в Нуэнене. Зелёные и красные оттенки на картине указывают на то, что зима прошла, а весна началась. В письме, которое Ван Гог послал Антону ван Раппарду в марте 1884 года, он упомянул смену времён года: «Также ищу цвет зимнего сада. Но это уже весенний сад — сейчас. И стало чем-то совершенно другим».

Картина необычайно широкая, размером 39 на 72 см Ван Гог, возможно, работал с помощью окна перспективы (деревянная рама с натянутыми струнами).

Kража 

Картина была частью коллекции музея Гронингена с 1962 по 2020 годы, пока не была украдена во время сдачи в аренду музею Зингера в Ларене.

Картина была украдена из музея Зингера в Ларене (Северная Голландия), 30 марта 2020 года (167 лет со дня рождения Ван Гога). В то время это учреждение было закрыто для публики из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 2019—2020 годах. Картина была предоставлена в аренду музеем Гронингена. По данным полиции, воры вошли, пробив стеклянные двери, ранним утром; преступники исчезли до прибытия полиции.

См. также 
 Выход из протестантской церкви в Нюэнене

Примечания 

Пейзажи Ван Гога
Картины 1884 года
Украденные картины